Hernán-Pérez kan syfta på:

Spanien 

 Hernán-Pérez (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Hernán-Pérez (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres,